Il singolare del Queen's Club Championships 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Tim Mayotte.

Mayotte ha battuto in finale Jimmy Connors che si è ritirato sul punteggio di 6–4, 2–1.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Queen's Club Championships 1986